Jairo Hernández puede referirse a:

 Jairo Alonso Hernández Diaz (1987-), futbolista colombiano
 Jairo Hernández Moquillaza (1990-), futbolista peruano